Diego Aguirre peut désigner :
 Diego Aguirre, joueur uruguayen de rugby à XV né en 1974 ;
 Diego Aguirre, joueur uruguayen de football né en 1965.